Con Zeb ci si può riferire a:

 Zeb (nome)
 Drummie Zeb – nato nel 1959 come Angus Gaye, batterista, produttore e cantante del gruppo britannico Aswad
 Garazeb "Zeb" Orrelios – un personaggio principale di Star Wars Rebels
 Zeb Jones – un personaggio del romanzo Rivolta 2100 di Robert A. Heinlein
 Zebulon "Zeb" Walton – patriarca della famiglia nella serie televisiva statunitense Una famiglia americana
Zebulon "Zeb" Macahan (detto zio Zeb) – cacciatore ed avventuriero nella serie televisiva statunitense Alla conquista del West
 Zeb – un personaggio del romanzo Il ritorno del mago di Oz di L. Frank Baum
 Tifone Zeb – un potente tifone di categoria 5 che ha colpito Luzon nelle Filippine nel 1998
 Zeb – CDP della Contea di Cherokee, Oklahoma
 Casa energetica (Zero energy building in inglese)

Pagine correlate 
 Zeeb – un principe madianita nella Bibbia